Плей-офф МХЛ 2011.

Сетка

Плей-офф 
Право на попадание в плей-офф получили команды, занявшие 1-4 места в дивизионах. Второй этап чемпионата начался 11 марта 2011 года. Все серии, кроме финальной, будут проводиться до трёх побед.

1/4 финала конференций

Запад 
МХК Химик 3:1 Крылья Советов (7:0, 5:3, 4:5 ОТ, 4:1)

Амурские Тигры 3:0 Локо (5:1, 2:1, 1:0)

ХК Рига 0:3 Атланты (4:5 Б, 2:6, 2:4)

Красная Армия 3:2 Алмаз (2:4, 9:2, 4:3, 2:5, 6:1)

Восток 
Толпар 3:2 Белые Медведи (4:2, 2:3, 6:4, 3:4, 3:0)

Омсике Ястребы 1:3 Белые Тигры (1:3, 2:4, 5:2, 1:2)

Барс 0:3 Авто (4:5, 2:4, 2:7)

Стальные Лисы 3:2 Реактор (3:4 ОТ, 5:4, 6:4, 3:4 5:4 ОТ)

Примечания 

Молодёжная хоккейная лига